

События 
 Начало опустынивания Сахары.
 Основной сдвиг климата возможно, из-за сдвига в солнечной активности. Ледники расширяются.
 Температура атмосферы падает.
 Сахара изменяется от обитаемой области в бесплодную пустыню.
 3300 г. до н. э. — Цивилизация долины Инда (также известная как цивилизация Хараппы) появляется в Хараппе.
 3300 г. до н. э. — Пиктограммы в Уруке.
 3300—3000 гг. до н. э. — Маска женщины из Урука (современный Варка, Ирак).
 3300 г. до н. э. — Построен Красный храм, первый этап Монте д’Аккодди, святилище на северо-западе Сардинии.

Изобретения, открытия, введения 
 Бронзовый век начинается с плодородного полумесяца (Roux, 1980).
 Крупный рогатый скот поселяется в долине Нила.
 Египтяне приручили свинью из Северной Африки (Clutton-Брок).
 3250 г. до н. э. — гончарный круг используется в районе Ближнего Востока.

Значительные люди 
 Эци — мумию обнаружили в Эцтальских Альпах в 1991 году.

См. также